Чемошу́рська сільська́ ра́да — колишня сільська рада в складі Зав'яловського району Умуртії, Росія. Адміністративним центром сільради було село Чемошур.

Сільрада була утворена в 1925 році шляхом розукрупнення Старковської сільради (утворена в 1920 році) в складі Зав'яловської волості Іжевського повіту Вотської АО; включала в себе 5 сіл — Новий Вожой, Вотська Карлутка, Руська Карлутка, Старі Ярушки та Чемошур. В 1929 році сільрада увійшла до складу Іжевського, а в 1937 році — до складу Зав'яловського району. Того ж року центром сільради стає селище П'ятилітка, але назва при цьому не змінюється. В 1955 році в складі сільради з'являється селище Позим, в 1959 році — селище Первомайський, утворене з Ферми № 3 (існувала з 1955 року), в 1962 році — селище Октябрський. В 1966 році селище входить до складу міста Іжевська, а центр сільради переноситься до селища Первомайський. З цього року сільрада називається Первомайською.